У своїй дисертації 1892 французький математик Анрі Паде вивчав апроксимації раціональними функціями типу

і розташував їх у таблиці.

Паде приділив велику увагу експоненціальнійній функції.

Примітки

Див. також 
Апроксимація Паде

Джерела 
 Baker, G. A., Jr.; and Graves-Morris, P.  Padé Approximants.  Cambridge U.P., 1996
 
 

Математичний аналіз
Обчислювальна математика
Чисельні методи